Red Alert (allarme rosso in inglese) può significare:

Musica 
Red Alert – gruppo musicale oi!
Red Alert – singolo dei Basement Jaxx
Red Alert – album di Red Garland

Altro 
Il dottor Stranamore (Red Alert) – romanzo di Peter George
Command & Conquer: Red Alert – videogioco strategico in tempo reale